

Personen 
 Amanda Burton, Iers actrice
 Beryl Burton, Brits wielrenster
 Cliff Burton, Amerikaans bassist
 Gary Burton, Amerikaans musicus
 Hilarie Burton, Amerikaans actrice
 James Burton (egyptoloog), Amerikaans egyptoloog
 James Burton (gitarist), Amerikaans gitarist
 Kate Burton, Brits actrice
 LeVar Burton, Amerikaans acteur
 Richard Burton, Brits ontdekkingsreiziger
 Richard Burton (acteur), Brits acteur
 Tim Burton, Amerikaans filmregisseur

Plaatsen

Verenigd Koninkrijk 
 Burton (Cheshire)
 Burton Coggles (Lincolnshire)
 Burton (Dorset)
 Burton upon Trent (Staffordshire)

Verenigde Staten 
 Burton (Michigan)
 Burton (Nebraska)
 Burton (Ohio)
 Burton (South Carolina)
 Burton (Texas)

Diversen 
 Burton (automerk), Nederlands automerk
 Burton Albion FC, Engelse voetbalclub
 Burton Snowboards, Amerikaans producent van snowboards
 Burton United FC, voormalige Engelse voetbalclub

Zie ook 
 Wet-Helms-Burton